Příjmení Mejía nosí více významných osobností:

 Alexander Mejía (* 1988) – kolumbijský fotbalový záložník a reprezentant
 Jorge María Mejía (1923–2014) – argentinský římskokatolický kněz, vysoký úředník římské kurie, kardinál
 Tomás Mejía (1820–1867) – mexický generál